Микулич — прізвище.

 Микулич Олексій Гнатович — білоруський науковець.
 Микулич Зоран — хорватський спортсмен.
 Микулич-Радецький Ян — польсько-австрійський хірург.
 Микулич Андрія — голова міської скупщини Загреба
 Микулич Єрко — хорватський футболіст.

Див. також 
 Мікулич